Arcangelo Corelli, violinista-compositor do barroco italiano
Franco Corelli
Marie Corelli

Desambiguações de sobrenomes